Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl domácí tenista Richard Gasquet, který podlehl až ve finále svému krajanovi Gaëlu Monfilsovi.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Richard Gasquet (finále)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Jerzy Janowicz (semifinále)
  Dmitrij Tursunov (2. kolo)
  'Gaël Monfils (vítěz)
  Jarkko Nieminen (semifinále)
  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Julien Benneteau (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Spodní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014